Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет 2011 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл 25—27 февраля 2011 года, в посёлке городского типа Обухово.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 4 сборные команд из Швеции, России, Финляндии и Норвегии.

Групповой турнир

Стыковые матчи

Матч за 3 место

Матч за 1 место

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальные результаты турнира
 Только бронза

2011
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Спортивные соревнования в Обухово
2011 год в хоккее с мячом
Февраль 2011 года